Le psaume 121 peut désigner :
 le psaume 121 (120) : psaume 121 selon la numérotation hébraïque, psaume 120 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 122 (121) : psaume 122 selon la numérotation hébraïque, psaume 121 selon la numérotation grecque.